Коноп:

 Коноп — село в Болгарии;
 Коноп — коммуна в Румынии (жудец Арад);
 Коноп — река в Румынии, правый приток Муреша;
 Коноп, Келли — киноактриса.

См. также 
 Кэсон Коноп Чигу